Prevenció de la malaltia, activitat de salut pública dirigida a reduir la càrrega de la mortalitat o la morbiditat 
 Prevenció de riscos laborals, conjunt de mesures laborals establertes per a disminuir riscos a la salut derivats del treball.